Het schansspringen vanaf de normale schans voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 5 februari 2022 in het National Ski Jumping Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Maren Lundby.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen